Peaky Blinders – banda criminale inglese
 Peaky Blinders – serie televisiva britannica